Bernaudeau ist der Familienname folgender Personen:
 Giovanni Bernaudeau (* 1983), französischer Radsportler
 Jean-René Bernaudeau (* 1956), französischer Radsportler